Никола́й Петро́вич Костюче́нко (; ) — советский и украинский тренер по гребле на байдарках и каноэ. Заслуженный тренер Украинской ССР (1966). Заслуженный тренер СССР (1970).

Биография 
В 1958 году окончил школу тренеров при Киевском институте физической культуры. С тех пор на тренерской работе, в частности работал тренером спортивного общества «Локомотив» (Киев), где инициировал создание гребной секции, на основе которой возникла СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ.

Среди известных воспитанников — олимпийские чемпионы Владимир Морозов, Юрий Филатов, Юрий Стеценко.

Примечания

Источники